Buar kan syfta på följande platser:

Centralafrikanska republiken 

 Bouar, Préfecture de la Nana-Mambéré,

Indonesien 

 Desa Buar, administrativ by, Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Centralafrikanska republikenförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar